Vilafranca de Bonany är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Vilafranca de Bonany ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Vilafranca de Bonany är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Vilafranca de Bonany. Runt Vilafranca de Bonany är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manacor,  km öster om Vilafranca de Bonany. Trakten runt Vilafranca de Bonany består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Balearerna